World TeamTennis 2012 — летняя профессиональная командная теннисная лига, игры которой проходят в США в июле и сентябре 2012 года. Представляет собой тридцать седьмой сезон профессионального турнира World TeamTennis.

Команды-участницы 

В играх лиги принимают участие восемь команд, разбитых на две конференции по географическому признаку. Команды представляют пять штатов США и округ Колумбия.

Турнирная таблица 
Команды внутри каждой конференции играют в основном между собой, отдельные игры проводя с командами из другой конференции. Каждая команда проводит в рамках группового турнира по 14 игр (семь дома и семь на выезде) по 5 сетов — в мужском одиночном, женском одиночном, мужском парном, женском парном и смешанном парном разряде. По две лучших команды в каждой конференции разыгрывают финалы конференций, победители которых встретятся в финале лиги. Круговой этап турнира проходит с 9 по 28 июля. Финальные матчи конференций и финал лиги пройдут в Чарльстоне (Южная Каролина) 14—16 сентября 2012 года после завершения Олимпийских игр и Открытого чемпионата США.

Восточная конференция

Западная конференция

Финалы конференций 

Финалы конференций прошли 14 и 15 сентября в Чарльстоне (Южная Каролина). В финал лиги вышли «Сакраменто Кэпиталз» (Западная конференция) и «Вашингтон Каслс» (Восточная конференция).

Финал лиги 

Финальный матч прошёл 16 сентября в Чарльстоне (Южная Каролина)

Лидеры лиги 

 Самый ценный игрок (MVP) сезона среди женщин: Мартина Хингис («Нью-Йорк Спортаймс»)
 Самый ценный игрок сезона среди мужчин: Бобби Рейнольдс («Вашингтон Каслс»)
 Лучшие новички: Кристина Плишкова («Филадельфия Фридомз»), Джон-Патрик Смит («Ориндж Каунти Брейкерз»)
 Самый ценный игрок финала: Винус Уильямс («Вашингтон Каслс»)
 Тренер года: Мерфи Дженсен («Вашингтон Каслс»)

Примечания

См. также 
 Клубный чемпионат Германии по теннису среди женщин 2012
 Клубный чемпионат Франции по теннису среди женщин 2013
 Клубный чемпионат Испании по теннису среди женщин 2012

Ссылки 
 Общая информация 
 Сайт финала 

США
Теннис
Июль 2012 года
Сентябрь 2012 года
2012